Salihi ist der Name folgender Personen:

 Arschad Salihi (Erşet Salihi, * 1959), irakisch-turkmenischer Politiker und Vorsitzender der Turkmenenfront des Irak
 Hamdi Salihi (* 1984), albanischer Fußballer aus Shkodra
 Adschil Dschalal Ismail Jussif (* 1948), irakisch-kurdischer Politiker